Maria Boguszewska (1902–1969) – polska lekarka i działaczka polityczna
 Maria Boguszewska (ur. 1983) – polska artystka zajmująca się grafiką
 Maria Boguszewska (działała 1877-1919) – polska aktorka teatralna